Шестаковское муниципальное образование — сельское поселение в Нижеилимском районе Иркутской области России. 

Административный центр — посёлок Шестаково.

История 
Шестаковское муниципальное образование со статусом городского поселения было создано законом от 16 декабря 2004 года. Законом от 5 декабря 2022 года городское поселение было преобразовано в сельское поселение.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1279 человек, в том числе 601 мужчина и 678 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Сельские поселения Иркутской области